Diese Liste zeigt, der Höhe nach geordnet, die höchsten Berge in Bosnien und Herzegowina.

Bosnien-Herzegowina, Berge
!Bosnien-Herzegowina
!
Bosnienherzegowina, Berge

en:List of mountains in Bosnia and Herzegovina
sq:Lista e majave malore në Bosnja dhe Hercegovina